Requiem — название нескольких музыкальных альбомов.

Среди прочих:* Requiem — альбом группы The Autumn Offering (2009)
 Requiem — альбом группы Bathory (1994)
 Requiem — альбом Карла Дженкинса (2005)
 Requiem — альбом Джона 5 (2008)
 Requiem — альбом группы Killing Joke (2009)
 Requiem — альбом Korn (2022)